Vörden steht für:
 Vörden (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht
 Vörden (Marienmünster), Stadtteil von Marienmünster, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Vörden (Neuenkirchen-Vörden), Ortsteil von Neuenkirchen-Vörden, Landkreis Vechta, Niedersachsen